Irina-Camelia Begu e Andreea Mitu erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Begu ha fatto coppia con Raluca Olaru, perdendo in semifinale contro Jaqueline Cristian e Elena-Gabriela Ruse. Mitu ha fatto invece coppia con Lara Arruabarrena, perdendo nei quarti di finale contro Cristian e Ruse.

In finale Viktória Kužmová e Kristýna Plíšková hanno sconfitto Cristian e Ruse con il punteggio di 6-4, 7-63.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  Ioana Raluca Olaru (semifinale)
  Aleksandra Krunić /  Bethanie Mattek-Sands (primo turno, ritirate)

 Lara Arruabarrena /  Andreea Mitu (quarti di finale)
 Viktória Kužmová /  Kristýna Plíšková (campionesse)

Riserve 
  Elena Bogdan /  Alexandra Cadanțu (primo turno)

Wildcard 

  Irina Bara /  Patricia Maria Tig (quarti di finale, ritirate)

 Georgia Crăciun /  Irina Fetecău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2019